

События 
 1 августа
 В России вступил в силу Закон о блогерах.
 2 августа
 В американском городе Толидо (штат Огайо) более 500 тысячам жителей остались без питьевой воды, так как в водопроводе обнаружили токсичное вещество микроцистин.
 По сообщению министерства обороны непризнанной НКР, на линии соприкосновения вновь было нарушено прекращение огня.
 3 августа
 В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 6,1, погибли не менее 357 человек.
 Политический кризис в Афганистане: афганский центризбирком возобновил пересчёт голосов, полученных на президентских выборах, представители оспаривающего официальные итоги голосования Абдуллы Абдуллы снова обвинили власти в попытке подтасовать результаты.
 4 августа
 Бюджетная авиакомпания «Добролёт» приостановила полёты из-за санкции Евросоюза, наложенных на компанию за полёты в Крым.
 В государственном музее-заповеднике «Царское село» открылся первый в России музей Первой мировой войны.
 Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android впервые обогнали пользователей iOS по объёму трафика.
 5 августа
 Из Плёсского дома-музея Исаака Левитана украдено 5 полотен общей стоимостью 77 миллионов рублей.
 Около 400 украинских военных обратились к России с просьбой об убежище. Для них был открыт гуманитарный коридор, через который они перешли на территорию России.
 В Вашингтоне открылся первый в истории саммит Африка — США, в котором приняли участие 50 африканских лидеров.
 6 августа
 Зонд «Розетта» достиг кометы Чурюмова-Герасименко и стал первым космическим аппаратом, который сумел выйти на орбиту кометы.
 Распущен парламент Болгарии.
 Президент России Владимир Путин распорядился на год запретить или ограничить ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции против России.
 7 августа
 По фактам приостановки деятельности крупнейших российских туроператоров («Лабиринт», «Роза ветров Мир», «Идеал-тур», «Нева», и «Экспо-тур»), в результате которых пострадали несколько десятков тысяч человек, возбуждены уголовные дела.
 Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф объявила режим чрезвычайного положения, который будет действовать в течение 90 дней, причиной этому стала эпидемия лихорадки Эбола.
 8 августа
 В рамках программы DARPA SyNAPSE компания IBM представила новый, полностью законченный чип TrueNorth, реализующий нейронную сеть.
 9 августа
 В центре Киева на площади Незалежности жители города и работники коммунальных служб разобрали баррикады, шины и палатки, ликвидировав тем самым остатки Евромайдана.
 Беспорядки в Фергусоне (США). Причиной стал инцидент, в котором безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен белокожим местным полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста.
 10 августа
 В тегеранском аэропорту Мехрабад (Иран), не сумев взлететь, разбился самолёт IrAn-140 авиакомпании Taban Air. Из 48 человек, находившихся на борту, погибли 39.
 12 августа
 В мадридской больнице скончался первый европеец, заразившийся вирусом лихорадки Эбола в Либерии — священник Мигель Пахарес.
 13 августа
 Впервые за 78-летнюю историю Филдсовской премии её обладателем стала женщина, Мариам Мирзахани, работающая в Стэнфордском университете.
 Соломоновы Острова признали независимость Республики Косово.
 В авиакатастрофе погиб губернатор штата Пернамбуку Эдуарду Кампуш.
 14 августа
 Президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании, так как её чистый долг составляет 1,5 триллиона рублей, а взятие кредитов затруднено санкциями.
 Лидер самопровозглашённой Луганской народной республики Валерий Болотов объявил, что временно уходит в отставку из-за ранения. Его место занял И. В. Плотницкий.
 И. И. Стрелков (Гиркин) подал в отставку с поста министра обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики, его место занял В. П. Кононов.
 Незадолго до прибытия в Сеул Папы Римского Франциска в рамках его первого азиатского турне, Северная Корея произвела пуск трёх ракет малой дальности в Японском море.
 Шахматная олимпиада 2014 года закончилась победой сборной Китая среди мужчин и сборной России среди женщин.
 15 августа
 Губернатор штата Миссури назвал «зоной боевых действий» город Фергусон, где вспыхнули волнения после убийства 9 августа полицейским негритянского подростка. Полиция штата задержала нескольких журналистов, освещавших беспорядки.
 По заявлению руководителя информационного центра СНБО Украины Андрея Лысенко «украинские войска начали операцию по освобождению Донецка и Луганска».
 16 августа
 По сообщению СНБО Украины в Луганске и Донецке начались уличные бои.
 Губернатор Миссури Джей Никсон объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час в городе Фергусон, чтобы остановить волну протестов.
 Стартовали II летние юношеские Олимпийские игры в Нанкине, (КНР).
 Папа римский Франциск причислил к лику блаженных 124 южнокорейских мученика.
 17 августа
 В столице Либерии Монровии группа вооружённых людей напала на центр карантина лиц, заражённых вирусом Эбола, по сообщению AFP, все содержавшиеся в центре больные оказались на свободе.
 В районе железнодорожной станции Сочи произошел обрыв контактной сети, что привело к многочасовой задержке в движении поездов длившейся несколько дней.
 18 августа
 Губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ о размещении подразделений Национальной гвардии в город Фергусон из-за продолжающихся беспорядков.
 20 августа
 В японской префектуре Хиросима произошли оползни. Погибли 72 человека, более 70 пострадали, двое пропали без вести.
 Эквадорский лидер Рафаэль Корреа подтвердил, что предоставляет убежище основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
 21 августа
 Истребители воздушных сил самообороны Японии были подняты в воздух в связи с приближением двух российских военных самолётов, которые облетели по периметру территорию Японского архипелага.
 22 августа
 Около 170 человек погибли в Средиземном море, в результате крушения лодки с беженцами из Сомали, Ливии и Эритреи.
 23 августа
 В ходе продолжающихся пятую неделю боёв в Триполи, исламисты захватили аэропорт, установив таким образом окончательный контроль над ливийской столицей.
 24 августа
 Досрочные выборы президента Абхазии. Победу одержал Рауль Хаджимба.
 В Амстердаме (Нидерланды) стартовал чемпионат мира по академической гребле.
 В городе Шартр завершился чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин. Победил Арно Кордье.
 25 августа
 Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Челябинске (Россия).
 Президент Франсуа Олланд поручил главе правительства Мануэлю Вальсу распустить действующий и сформировать новый кабинет министров.
 Президент Украины Пётр Порошенко объявил о роспуске Верховной Рады.
 На вручении премии Эммии, «Во все тяжкие» был признан лучшим драматическим сериалом, лучшим комедийным сериалом стала «Американская семейка».
 26 августа
 В Минске во дворце Независимости работал саммит Таможенный союз — Украина.
 Вице-канцлер Австрии Михаэль Шпинделеггер ушёл в отставку.
 Вышла первая серия украинского ситкома «Когда мы дома».
 27 августа
 Началось долгосрочное перемирие между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и Израилем, достигнутое при посредничестве Египта.
 28 августа
 Президент Украины Пётр Порошенко отменил визит в Турцию и созвал срочное заседание СНБО из-за обострения ситуации на востоке Украины.
 Вступил в должность президент Турции Реджеп Эрдоган; и. о. премьер-министра Турции стал Ахмет Давутоглу.
 29 августа
 Готовность военно-воздушных сил Финляндии повышена в связи с неоднократными нарушениями российскими военными самолётами воздушного пространства этой страны.
 В Сенегале зафиксирован первый случай заражения лихорадкой Эбола.
 Великобритания повысила уровень террористической угрозы до четвёртого по пятибалльной шкале.
 В Папуа-Новая Гвинея началось извержение вулкана Тавурвур.
 30 августа
 В Королевстве Лесото совершён государственный переворот, премьер-министр страны Томас Табане покинул пределы государства.
 В шести городах Испании стартовал мужской чемпионат мира по баскетболу.
 В восьми городах Польши стартовал мужской чемпионат мира по волейболу.
 Премьер-министр Польши Дональд Туск избран президентом Европейского совета.
 31 августа
 Ливийские исламисты из группировки Рассвет Ливии захватили в Триполи посольство США.
 В Париже в результате взрыва разрушен жилой дом, погиб один ребёнок; судьба 10 жителей неизвестна.
 В КНР (провинция Гуйчжоу) произошёл оползень, погибли 22 жителя деревни Инпин.

См. также

Примечания